Tissa kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tissa (kommun), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Taounate,

Tjeckien 

 Tisová (ort i Tjeckien, Plzeň),

Tyskland 

 Tissa, Thüringen, kommun, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar